Empel steht für:

 einen Stadtteil von Rees in Nordrhein-Westfalen, siehe Empel (Rees)
 einen Stadtteil von ’s-Hertogenbosch in der Provinz Nordbrabant, siehe Empel (Nordbrabant)
 Haus Empel ein Schloss in Empel (Rees)

Empel ist der Familienname folgender Personen:

 Fem van Empel (* 2002), niederländische Cyclocrossfahrerin
 Micki van Empel (* 1990), niederländischer Cyclocrossfahrer
 Ruud van Empel (* 1958), niederländischer Fotokünstler